Dripping Springs, census-designated place située en Arizona ;
 , une communauté du comté de Carter en Oklahoma ;
 Dripping Springs, une communauté du comté de Delaware en Oklahoma ;
 Dripping Springs, une ville du comté de Hays  au Texas.